Teuthonista steht für:

 Teuthonista (Vokabular), ein spätmittelalterliches lateinisch-deutsches Wörterbuch, siehe Gert van der Schuren #Werke († 1496) 
 Teuthonista (Zeitschrift), eine Dialektzeitschrift
 Teuthonista (Lautschrift), ein phonetisches Transkriptionssystem